Adriano Gerlin da Silva – ex calciatore e dirigente sportivo brasiliano
 Leone Gerlin – calciatore italiano
 Ruggero Gerlin – clavicembalista, pianista e compositore italiano